Mercedes Díaz peut désigner :

Toponymes

Mercedes Díaz : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo ;
 Mercedes Díaz : capitale de la paroisse civile de Mercedes Díaz de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme